Otto Bohl ist der Name folgender Personen:

* Otto Bohl (Politiker, 1882) (1882–1966), deutscher Politiker (WV) und Drucker, MdL
 Otto Bohl (Politiker, 1885) (1885–1969), deutscher Politiker (BVP), Bürgermeister von Augsburg
 Otto Bohl, Pseudonym von Karl-Heinz Kurras (1927–2014), deutscher Polizeibeamter und MfS-Mitarbeiter